World Grand Prix — турнир PDC, проходящий в Дублине в октябре. Впервые турнир был проведён в Казино Румс (Рочестер, графство Кент) в 1998 и 1999 годах. В 2000 году турнир прошёл в Отеле Кросби (Росслэйр). В 2001 году место проведения турнира было определено в Ситивест Хотел в Дублине.

Спонсором Гран-при является Падди Пауэр и его компания Sky Bet.

Наибольшее количество титулов Гран-при — десять — принадлежит Филу Тейлору. Он проиграл лишь в 2001 году в первом раунде со счётом 1:2 Кевину Пэйнтеру, в 2004 году в двух сетах Энди Кэллаби, а в 2007 году также в двух сетах Адриану Грею. В 2010 году его обыграл в полуфинале Адриан Льюис со счетом 5:4. 

Тейлор также является действующим чемпионом после победы над Бренданом Доланом со счётом 6:3 в финале 9 октября 2011 года.

Формат турнира 
Формат матчей на турнире представляет собой игру до большего количества выигранных сетов.

До 2000 года победитель в матче определялся по наибольшему количеству выигранных легов.

Спонсоры

Финалы 
Список финалов:

Примечания 

Турниры по дартсу